Chinesischer Strahlengriffel ist die Bezeichnung für zwei Arten der Gattung Strahlengriffel (Actinidia), die beide die Kiwifrüchte liefern:

 Actinidia chinensis, die Wildform, die unter anderem unter dem Namen Zespri Gold vermarktet wird.
 Actinidia deliciosa, die Kulturform, die den überwiegenden Anteil der Kiwifrüchte liefert.